Strömdahl är ett svenskt efternamn.

Personer
Arne Strömdahl (1914–1999), arkitekt
Erik Strömdahl (född 1945), dokumentärfilmare
Helge Strömdahl (född 1945), professor
Hjalmar Strömdahl (1878–1915), ingenjör
Hugo Strömdahl (1880–1953), guldsmed och fäktare
Ingvar Strömdahl (1908–1997), ingenjör och ämbetsman
Johan Strömdahl (1807–1865), präst och lärare
Lena Strömdahl (född 1947), skådespelare
Åke Strömdahl (1913–1974), guldsmed

Släkter

Strömdahl från Småland
Släkten Strömdahl från Småland kommer från Färgaryds socken och Långaryds socken. 
Nils Johan Karlsson Strömdahl (1849–1938), hemmansägare, Långaryd, Småland, gift med Edith Johansson som tillhör släkten Långarydssläkten
Mandus Strömdahl (1880–1948), bryggare
Janne Strömdahl (1909–1970), maskinarbetare
Helge Strömdahl (född 1945), professor

Strömdahl från Ångermanland
Släkten Strömdahl från Ångermanland härstammar från prästen Johan Strömdahl.
Östen Jonsson, bonde
Johan Strömdahl (1807–1865), präst och lärare
Hjalmar Julius Strömdahl (1842–1914), mejerist
Hjalmar Strömdahl (1878–1915), ingenjör
Ingvar Strömdahl (1908–1997), ingenjör och ämbetsman
Jan Strömdahl (född 1937), arkitekt, politiker, varit gift med Ingrid Strömdahl (född 1938), journalist och författare
Patrik Strömdahl (född 1957), ljuddesigner (guldbaggebelönad), gift med Åsa Jacobson, konstnär
Erik Strömdahl (född 1945), dokumentärfilmare, sambo med 1) Eva Eriksson, illustratör, 2) Eva Ljungdahl, konstnär
Arne Strömdahl (1914–1999), arkitekt
Lena Strömdahl (född 1947), skådespelare
Hugo Strömdahl (1880–1953), guldsmed och fäktare
Åke Strömdahl (1913–1974), guldsmed
Hans Strömdahl, smyckeshandlare

Källor

84. Johan Strömdahl i Norrlands Nation i Lund / s 29 (1902).
Johan Strömdahls efterlämnade papper SE S-HS L164, Arken, Kungliga biblioteket.

Släkter från Småland
Släkter från Ångermanland